Whig és un concepte que es refereix a una ideologia o un partit polític.
 Partit Whig anglès, protagonista la Revolució de 1688 i partit tradicional dels liberal anglesos.
 Partit Whig dels Estats Units, important durant el  i va aportar algun president.

Vegeu també 
 Tory